Midões puede hacer referencia a:

Midões (Barcelos), freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
Midões (Tábua), freguesia portuguesa del municipio de Tábua.
Póvoa de Midões, freguesia portuguesa del municipio de Tábua.